Братиславский троллейбус − троллейбусная система, функционирующая в Братиславе, столице Словакии.

История 
Первая троллейбусная линия длиной 5,8 км была открыта в 1909 году по маршруту Pražské ulice − Železné studničky. В 1915 году троллейбусы были ликвидированы по техническим причинам (плохое состояние дорог, крутые подъезды). Следующий раз троллейбусы были запущены 31 июля 1941 года по маршруту от главного театра до главного вокзала. В 1951-1961 годах была построена большая часть современной троллейбусной сети. Со второй половины 60-х до первой половины 70-х из-за низких цен на топливо была ликвидирована часть линий. В 80-х снова началось строительство системы. В 1999 году была построена линия до NÚSCH и до Национального Института Онкологии. 4 сентября 2006 года сдана в эксполуатацию самая новая линия Molecova − Kuklovská. Она не имеет соединения с остальной троллейбусной сетью.

Маршруты 
В Братиславе существует 14 троллейбусных маршрутов:

Подвижной состав 
Для обслуживания линии построенной в 1941 году содержится 14 троллейбусов MAN/Siemens. Всего в эксплуатации имеется 176 троллейбусов:
 Škoda 14Tr (7 модификаций) − 79 троллейбусов
 Škoda 15Tr (4 модификации) − 39 троллейбусов
 Škoda 25Tr Irisbus − 6 троллейбусов
 Škoda 30Tr SOR − 50 троллейбусов
 Škoda-Sanos S 200Tr − 1 троллейбус
 Škoda 21TrAC − 1 троллейбус

Ссылки 
 Расписание движения автобусов, трамваев, троллейбусов  
 prahamhd.vhd.cz
 trolleymotion.com
 transphoto.ru 

тролл